En Pologne, Michałówka peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Michałówka, village

dans la voïvodie de Łódź
 Michałówka, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Michałówka, village du powiat de Biała Podlaska
 Michałówka, village du powiat de Chełm 
 Michałówka, village du powiat de Janów Lubelski 
 Michałówka, village du powiat de Lubartów 
 Michałówka, village du powiat de Parczew

dans la voïvodie de Mazovie
 Michałówka, village du powiat de Grójec
 Michałówka, village du powiat de Kozienice

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Michałówka, village 

dans la voïvodie de Podlachie 
 Michałówka, village